Карликовые песчанки () — род грызунов подсемейства песчанковых семейства мышиных.

Голова и тело длиной 5—13 см, хвост длиной 7—18 см, вес 10—63 граммов. Мех сверху серого или красноватого цвета, бока светлее, а брюхо беловатое. Хвост мохнатый, на его конце маленькая кисточка. Тело худое, удлиненные задние ноги, уши и когти.

Виды этого рода обитают в северной и восточной Африке и юго-западной и южной Азии. Живут в засушливых районах с песчаным или каменистым грунтом, часто с небольшой растительностью. Ведут сумеречный или ночной образ жизни, в течение дня спят в самостоятельно построенных норах. Норы могут быть от 2 до 3 метров в длину и имеют мягкое гнездо из растений, которое они также используются для хранения продовольствия. Питание состоит из семян, корней, орехов, трав, иногда насекомых.

После периода беременности продолжительностью около 20 до 22 дней, самка рождает 1—8 (в среднем 4—5) детёнышей. Они голые и слепые от рождения, их глаза открываются на 16—20 день, кормление молоком длится один месяц.

Виды 
 Подрод Hendecapleura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод Gerbillus

Литература 
 Ronald M. Novak, Walker's Mammals of the World, 6th edition, Johns Hopkins University Press, 1999

 
Млекопитающие Африки
Млекопитающие Азии